Daudet är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Daudet (1840–1897), fransk författare och journalist
 Ernest Daudet (1837–1921), fransk författare och journalist
 Julia Daudet (1844–1940), fransk författare och journalist
 Léon Daudet (1867–1942), fransk författare och journalist

Franska efternamn